Antwerpes ist der Familienname folgender Personen:

 Elfi Scho-Antwerpes (* 1952), deutsche Politikerin (SPD) und Bürgermeisterin von Köln
 Franz-Josef Antwerpes (* 1934), deutscher Politiker (SPD)
 Michael Antwerpes (* 1963), deutscher Sportreporter